Nürnberger Straße ist der Name folgender Straßen:
 Nürnberger Straße (Bamberg)
 Nürnberger Straße (Bayreuth)
 Nürnberger Straße (Berlin)
 Nürnberger Straße (Dresden)
 Nürnberger Straße (Erlangen)
 Nürnberger Straße (Hanau)
 Nürnberger Straße (Ingolstadt)
 Nürnberger Straße (Leipzig)
 Nürnberger Straße (Würzburg)

Nürnberger Straße ist der Name folgender Bahnhöfe:
 Bahnhof Stuttgart Nürnberger Straße, Bahnhof in Stuttgart

Siehe auch:
 Nürnberger Platz